__БЕЗКН__

-{British Steel}- је шести студијски албум хеви метал бенда Џудас прист. Издат је у априлу 1980.

Песме 

Издање из 2001. садржи две бонус песме.

|- align=center
|10||align=left|-{Red, White & Blue}-||align=left|3:42||
|- align=center
|11||align=left|-{Grinder (Live)}-||align=left|4:49||
|- align=center
|}
|

Издање за САД 

|- align=center
|1||align=left|-{Breaking the Law}-||align=left|2:35||
|- align=center
|2||align=left|-{Rapid Fire}-||align=left|4:08||
|- align=center
|3||align=left|-{Metal Gods}-||align=left|4:00||
|- align=center
|4||align=left|-{Grinder}-||align=left|3:58||
|- align=center
|5||align=left|-{United}-||align=left|3:35||
|- align=center
|6||align=left|-{Living After Midnighte}-||align=left|3:31||
|- align=center
|7||align=left|-{You Don't Have to Be Old to Be Wise}-||align=left|5:04||
|- align=center
|8||align=left|-{The Rage}-||align=left|4:44||
|- align=center
|9||align=left|-{Steeler}-||align=left| 4:30||
|- align=center
|}

Издање из 2001. садржи две бонус песме.

|- align=center
|11||align=left|-{Red, White & Blue}-||align=left|3:42||
|- align=center
|12||align=left|-{Grinder (Live)}-||align=left| 4:49||
|- align=center
|}
|-valign="top"
|}

Састав 
 Роб Халфорд - вокал, усна хармоника
 Глен Типтон - гитара, клавијатуре, споредни вокал
 К. К. Даунинг - гитара
 Јан Хил - бас гитара
 Џон Хинч - бубњеви

Спољашње везе 
 -{judaspriest.com}-
 Пропагандни материјал, слике и музика
 Преслушавање песама у МИДИ формату

Албуми 1980.
Албуми групе Judas Priest